

Ле-Кле —  муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Ле-Кле-су-Буа — муніципалітет у департаменті Івлін, Франція

Ле-Кле — місто в кантоні Во